Seseli mutellina är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernst Gottlieb von Steudel. Seseli mutellina ingår i släktet säfferötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Säfferötter
mutellina